Аутоль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Калаорра. Занимает площадь 85,28 км². Население — 4385 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Покровителем города считается С. Адриян и Санта Наталия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Autol
 Otra página personal de la localidad
 Cofradía del Santísimo de Autol

Муниципалитеты Риохи